Grote schans (Brummen), schans (vestingwerk) bij Brummen
 Grote schans (Zutphen), schans (vestingwerk) bij Zutphen
 Grote Schans (Heythuysen), een schans bij Heythuysen
 Een onderdeel bij het schansspringen